«Нике» — крупнейшая негосударственная литературная премия Польши, учреждённая в 1997 году «Газетой Выборчей» и фондом «Агора» для поощрения современной польской литературы и прежде всего — романа. Вручается ежегодно, в октябре.

Процедура 
Премия присуждается ныне живущим и работающим авторам за лучшую книгу прошедшего года. На первом этапе жюри выбирает 20 номинантов, затем среди них выделяют 7 финалистов, а уже из их числа избирают победителя. Параллельно решению жюри оглашаются результаты выбора публики — читателей «Газеты Выборчей».

Премия не может быть разделена между несколькими претендентами. Одному и тому же автору она может вручаться неоднократно.

Денежный эквивалент премии составляет 100 тысяч злотых (около 25 тысяч евро); кроме того, победителю вручают статуэтку работы Густава Землы.

Лауреаты

Выбор жюри 
 1997 Веслав Мысливский Widnokrąg
 1998 Чеслав Милош Придорожная собачонка
 1999 Станислав Баранчак Chirurgiczna precyzja
 2000 Тадеуш Ружевич Matka odchodzi
 2001 Ежи Пильх Pod Mocnym Aniołem
 2002 Иоанна Ольчак-Роникер W ogrodzie pamięci
 2003 Ярослав Марек Рымкевич Zachód słonca w Milanówku
 2004 Войцех Кучок Дряньё
 2005 Анджей Стасюк По пути в Бабадаг
 2006 Дорота Масловская Павлин королевы
 2007 Веслав МысливскийTraktat o łuskaniu fasoli
 2008 Ольга Токарчук Бегуны
 2009 Эугениуш Ткачишин-Дыцкий Piosenka o zaleznosciach i uzaleznieniach
 2010 Тадеуш Слободзянек Одноклассники ()
 2011 Мариан Пилот Pióropusz
 2012 Марек Бенчик Książka twarzy
 2013 Иоанна Батор Ciemno, prawie noc
 2014 Кароль Модзелевский Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca
 2015 Ольга Токарчук Книги Якубовы

Выбор публики 
 1997 Ольга Токарчук Правек и другие времена
 1998 Зыгмунт Кубяк Mitologia Greków i Rzymian
 1999 Ольга Токарчук Дом дневной, дом ночной
 2000 Тадеуш Ружевич Matka odchodzi
 2001 Ежи Пильх Pod Mocnym Aniołem; Jan T. Gross Sąsiedzi
 2002 Ольга Токарчук Игра на разных барабанах
 2003 Дорота Масловская Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną
 2004 Войцех Кучок Дряньё
 2005 Рышард Капущинский Путешествия с Геродотом
 2006 Вислава Шимборская Dwukropek
 2007 Мариуш Щигел Готтленд
 2008 Ольга Токарчук Бегуны
 2009 Кшиштоф Варга Gulasz z turula
 2010 Магдалена Гроховская Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu
 2011 Славомир Мрожек Dziennik 1962—1969
 2012 Анджей Франашек Miłosz: biografia
 2013 Щепан Твардох Morfina
 2014 Игнаций Карпович Ości
 2015 Ольга Токарчук Книги Якубовы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии 

Литературные премии Польши
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту